Stars (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift
Dallas Stars, een Amerikaanse ijshockeyclub
Stars (Destine), een nummer van de Nederlandse band Destine
Stars (Charly Lownoise & Mental Theo), een nummer van het dj-duo Charly Lownoise & Mental Theo
Stars (Hear 'n Aid), een nummer van de Amerikaanse gelegenheidsband Hear 'n Aid
Stars (album van Simply Red), een album van Simply Red
Stars (nummer van Simply Red), het titelnummer van dit album
Stars (Roxette), een nummer van Roxette